New Boston kan syfta på:

Geografi

Belize 

 New Boston (fornlämning), Belize,

USA 

 New Boston, Ohio, ort, Scioto County, 
 New Boston, Texas, countyhuvudort, Bowie County, 
 New Boston, Illinois, ort i Mercer County, 
 New Boston, New Hampshire, ort, Hillsborough County,